Пруса може означати: 
Пруса — грецька назва міста Бурса. 
Пруса — грецький міноносець.